Kibitsu-Schrein (吉備津神社) bezeichnet folgende Shintō-Schreine in Japan:

 Kibitsu-Schrein, Okayama, Präfektur Okayama
 Kibitsuhiko-Schrein, Okayama, Präfektur Okayama
 Kibitsu-Schrein (Fukuyama), Fukuyama, Präfektur Hiroshima